Holsteinborg kan være:

 Holsteinborg Gods – et gods i nærheden af Skælskør
 Slægten Holstein-Holsteinborg – slægten på dette gods
 Grevskabet Holsteinborg – det grevskab, som nedarves i denne slægt
 Holsteinborg Sogn – det sogn, hvor godset ligger
 Holsteinborg Sparekasse – en sparekasse i dette sogn
Men ikke:
 Sisimiut – en grønlandsk by, som hedder Holsteinsborg på dansk